Alatau, une ville Kazakh située près d'Almaty, au Kazakhstan ;
 Alatau, une station du métro d'Almaty, au Kazakhstan.